Melanoloma är ett släkte av tvåvingar. Melanoloma ingår i familjen Richardiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Melanoloma